La Providencia bezeichnet mehrere Orte in Lateinamerika, darunter:

in Ecuador:
 La Providencia (Chimborazo), Parroquia rural in der Provinz Chimborazo in Ecuador
 La Providencia (Machala), Parroquia urbana im Kanton Machala, Provinz El Oro in Ecuador

in Mexiko:
 La Providencia (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México